El término Tegernsee puede referirse a:

Tegernsee, localidad bávara a orillas del lago Tegernsee en el distrito de Miesbach; 
Tegernsee (lago), lago ubicado en el distrito de Miesbach, en Baviera; o
Gmund am Tegernsee, población bávara a orillas del lago Tegernsee en el distrito de Miesbach.